Еринома може да се отнася до:

 Еринома – митологична фигура
 Еринома – спътник на Юпитер